Bloodlust ist der Name

 einer US-amerikanischen Metalband, siehe Bloodlust (Band)
 einer EP von nothing, nowhere. und Travis Barker, siehe Bloodlust (EP)